Renê (Araraquara) é um cantor brasileiro de música sertaneja. Juntamente com seu irmão Ronaldo, formou a dupla sertaneja "Renê & Ronaldo, gerando sucessos como "Cicatriz" e "Impasse", além de regravar "Fonte de Desejos", sucesso composta por Negro Cosmo. A dupla desligou-se em 1996, com Renê seguindo carreira solo, incorporando o estilo romântico.

Cantores de Minas Gerais
Cantores de música sertaneja